Els convenes (en llatí: Convenae, en grec antic Κονουέναι) van ser un poble aquità de la part nord dels Pirineus occidentals. La seva capital era Oppidium Convenae.

Estrabó diu que estava situada als Pirineus, a prop de les aigües termals d'Onesii (Aquae Convenarum). Afegeix que van rebre el dret llatí. La ciutat de Lugdunum Convenarum va agafar la segona part del nom d'aquest poble i és avui Sant Bertran de Comenge. Segons Jeroni d'Estridó, Gneu Pompeu va establir a la regió alguns hispans acusats de ser bandits i lladres, capturats durant la Guerra de Sertori.

Referències

Bibliografia 
 
 

Grups aquitans
Alta Garona